Музе́й Михаи́ла Булга́кова:
	
 Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова (Дом Турбиных) — литературно-мемориальный дом-музей писателя в Киеве.
 Музей Михаила Афанасьевича Булгакова — мемориальный музей писателя в Москве.
 Булгаковский дом — частный музей писателя в Москве, в том же здании, что и государственный.

См. также 	
 Нехорошая квартира